Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1993 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1992/93, 33-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 12 мая на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В матче встретились итальянская «Парма» и бельгийский «Антверпен».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1992/1993

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1993
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1993 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1993
Кубок обладателей кубков УЕФА 1993
События 12 мая
Международные спортивные соревнования в Лондоне
Спорт в Великобритании в 1993 году
Международные соревнования по футболу в Великобритании
1993 год в Лондоне
Спорт в Бельгии в 1993 году
Спорт в Италии в 1993 году